Afterglow – album amerykańskiego gitarzysty jazzowego Oscara Moore’a
 Afterglow – piosenka zespołu Genesis
 Afterglow – singel Eda Sheerana